

Hydronyme 
 la Madone de Fenestre est un cours d'eau du département des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et un affluent gauche constitutif de la Vésubie avec le Boréon (rd), donc un sous-affluent du fleuve le Var.

Toponyme 
 La Madone de Fenestre est un sanctuaire situé sur la commune de Saint-Martin-Vésubie, à  dans le parc national du Mercantour dans les Alpes-Maritimes, France.

Notes et références